Severino da Saxônia (Freiberga, 28 de agosto de 1522 – Insbruque, 10 de outubro de 1533) foi um Príncipe Saxão linhagem albertina da Casa de Wettin.

Vida 
Severinus foi o segundo filho do Duque Henrique IV da Saxônia (1473-1541) e Catarina de Mecklemburgo (1487-1561), filha do Duque Magno II de Mecklemburgo e Sofia da Pomerânia. Sua mãe e o educador Balthasar Rysche tiveram uma influência significativa na educação de Severino e seu irmão mais velho, Maurício.

Quando seu tio Jorge, o Barbudo, o visitava, ele organizava uma luta entre Severino e seu irmão Maurício. Apesar de sua saúde frágil, Severino sempre mantinha a mão erguida em tais lutas. Isso deu a seu pai a idéia de que Maurício talvez fosse mais adequado para a carreira eclesiástica.

A mando de seu tio católico, Jorge, o Duque Severino foi separado de seus pais luteranos e enviado para Insbruque, para receber uma educação católica. Em Insbruque, ele ficou na corte do futuro imperador Fernando I e sua esposa, Ana da Boêmia. Ele foi criado com seus filhos. Ele tinha Bernhard von Rathschitz como seu professor particular. Ele foi enterrado na Abadia Cisterciense de Stams. Seu túmulo foi saqueado e destruído, em 1552, pelas tropas de seu próprio irmão Maurício, durante a Guerra de Esmalcalda.

Legado 
Em 1526, Lucas Cranach, o Velho, fez dois retratos dos jovens príncipes, Maurício e Severino. A pintura de Severino foi criada com têmpera sobre madeira e medidas de 57 x 38,5 cm. Ele é considerado uma excelente obra de Cranach e foi incluído na lista geral de patrimônio cultural de valor nacional. Ele pertence à Fundação Casa de Hesse e esteve emprestado ao Museu de Arte de Portland entre 2005 e 2006.

Ancestrais

Referências e fontes 

 Friedrich Albert von Langenn: Moritz, Herzog und Churfürst zu Sachsen: eine Darstellung aus dem ..., Parte 1, p. 51 e segs.
 Eduard Machatschek: Geschichte des Königreichs Sachsen: Nach glaubewürdigen Quellen: Akten ..., p. 301
 José Hormayr zu Hortenburg: Die goldene Chronik von Hohenschwangau, der Burg der Welfen, der ..., p. 77
 Theodor Distel: Ein untergegangenes sächsisches Fürstenmonument no Tirol aus der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts. Mit dem Totenbilde des Herzogs Severin zu Sachsen, em: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meissen, vol II, Meissen de 1891, p.  405-409
 Júlio Erbstein: Zwei unbekannte Knabenbildnisse Lukas Cranach des älteren, nach einer Medalha de festgestellt, em: Münz - und Medaillenfreund vol. 1 problema. 5-7, 1899, p.  33-36, 41-44, 49-53
 Max J. Friedländer, J. Rosenberg: Morrer Gemälde von Lucas Cranach, o acordo de Basileia, 1979
 Romedio Schmitz-Esser und Elena Taddei: Der Todesfall des Herzogs Severin von Sachsen em Tirol – Ein Obduktionsbericht des habsburgischen Hofarztes Georg Tannstätter von 1533, em: Vírus, 5, 2005, p.  9-21
 Romedio Schmitz-Esser e Robert Rebitsch: Herzog Severin von Sachsen. Aufenthalt und Tod eines jungen Sachsenherzogs no Tirol, em: Tiroler Heimat, edição 69, 2005, p.  121-142
 Ed. Heyck: Cranachstudien.  K. W. Hiersemann, Leipzig, Em 1900, Digitalizado

Ligações externas 

 Schutz des Kulturgutes – Catálogo nacional de valiosos bens culturais, em conformidade com o § 6, parágrafo 2 da lei para proteger alemão bens culturais da emigração (PDF; 484 kB)

Notas de rodapé 

Nascidos em 1522
Mortos em 1533
Alemães do século XVI
Casa de Wettin